Гребло — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гребло — деревня в составе Залесского сельсовета Глубокского района Витебской области.
 Гребло — деревня в составе Лошницкого сельсовета Борисовского района Минской области.

Россия 
 Гребло — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Гребло — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Гребло — деревня в Себежском районе Псковской области.